San Román (provincie), een provincie van Peru
San Román (rivier), een zijrivier van de Salinas in Guatemala
San Román (Candamo), een dorp in de Spaanse gemeente Candamo
San Román de Cameros,  een gemeente in de Spaanse provincie en regio La Rioja
San Román de la Cuba, een gemeente in de Spaanse provincie Palencia
San Román de los Montes, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo

Zie ook:
San Romano, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente San Miniato, provincie Pisa 
Romanus (doorverwijspagina)